Qaratəpə kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Pokrovskoye (ort i Azerbajdzjan), Sabirabad,

Georgien 

 Gardabani, stad i Nedre Kartlien, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar